Bob Nault (1955) – politico canadese
 Fernand Nault (1920-2006) – ballerino e coreografo canadese
 Joseph Daniel Nault (1888–1954) – politico canadese
 Maria de la Cruz Nault – religiosa e mistica francese
 Marie-Ève Nault (1982) – calciatrice canadese